

Étymologie 
 Du moyen anglais feith, venant lui-même de l'ancien français feith, issu du latin fides (« foi »).

Toponymie 
 Faith, une localité du Dakota du Sud.
 Faith, une localité de Caroline du Nord.

Patronyme 
 Percy Faith (1908-1976), chef d'orchestre, compositeur, orchestrateur d'origine canadienne naturalisé américain.

Prénom

Musique

Groupes 

 The Faith, un groupe de hardcore punk actif au début des années 1980.
 , un groupe américain de rock à la fin des années 1970.
 , un groupe suédois de doom métal.

Albums 
 Faith, un album de The Cure sorti en 1981.
 Faith, un album de George Michael sorti en 1987.
 Faith, un album de Faith Evans sorti en 1995.

Chansons 
 Faith, une chanson de George Michael (1987), notamment reprise par Limp Bizkit.
 Faith, une chanson de Stevie Wonder en collaboration avec Ariana Grande (2016).
 , une chanson de Céline Dion (2003).
 , une chanson de The Weeknd (2020).

Télévision 
 Faith Lehane est un personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Faith, titre original d'Éden est un épisode de la série Stargate Universe.
 Faith est une série télévisée sud-coréenne.
 Faith est un téléfilm britannique diffusé en 2005.

Autres 
 Faith, un roman de Peter James publié en 2000.
 Faith, un personnage de l'univers de DC Comics.
 Faith Herbert, personnage de l'univers de Valiant Comics.
 Faith, le personnage principal du jeu vidéo Mirror's Edge.

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Prénom féminin
Prénom américain